Стрептомици́н — исторически второй антибиотик (после пенициллина), он же первый из группы аминогликозидов, а также первый, оказавшийся эффективным против туберкулёза и чумы. Был открыт американским микробиологом Зельманом Ваксманом. Образуется в процессе жизнедеятельности лучистых грибов Streptomyces globisporus streptomycini или других родственных микроорганизмов.

Фармакологическое действие 
Антибиотик группы аминогликозидов широкого спектра действия. Оказывает бактерицидное действие за счёт связывания с 30S субъединицей бактериальной рибосомы, что в дальнейшем приводит к угнетению синтеза белка.

Активен в отношении Mycobacterium tuberculosis, а также большинства грамотрицательных бактерий: Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia spp., Haemophilus influenzae, Klebsiella spp. (в том числе Klebsiella pneumoniae), Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Yersinia pestis, Francisella tularensis, Brucella spp. К стрептомицину чувствительны Staphylococcus spp., Corynebacterium diphtheriae. Менее активен в отношении Streptococcus spp. (в том числе Streptococcus pneumoniae), Enterobacter spp.

Ототоксичность 

Как и другие аминогликозиды, стрептомицин обладает ототоксическими свойствами и способен вызывать нейросенсорную тугоухость, повреждая нейроны внутреннего уха и слухового нерва. Симптоматически это проявляется шумом или звоном в ушах, ощущением «заложенности» ушей, снижением слуха  (вплоть до полной глухоты).

Примечания 

Перечень ЖНВЛП

Аминогликозиды
Противотуберкулёзные средства